Dr. Jekyll și Mr. Hyde sunt personajele principale din nuvela lui Robert Louis Stevenson din 1886 Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde.

Dr. Jekyll și Mr. Hyde se poate referi la:

Film
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (film din 1908), prima adaptare cinematografică a nuvelei lui Stevenson 
Dr. Jekyll și Mr. Hyde (film din 1912), cu James Cruze
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (film din 1913), regizat de Herbert Brenon și Carl Laemmle
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (film din 1920), cu John Barrymore
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (al doilea film din 1920), regizat și scris de J. Charles Haydon
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (film din 1931), cu Fredric March
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (film din 1941), cu Spencer Tracy
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (film), un film din 2006 cu Tony Todd
Jekyll + Hyde, un film din 2006 cu Bryan Fisher și Bree Turner